Doggystyle har flere betydninger:
 Doggystyle (samlejestilling) – en samlejestilling
 Doggystyle (album) – et album af Snoop Dogg
 Doggystyle (tv-serie) – dansk tv-serie sendt på DR3